Nositelé jména Guy z Montfortu:

 Guy z Montfortu († 1220) – hrabě z Bigorre
 syn Simona IV. z Montfortu a manžel Petronily z Bigorre
 Guy z Montfortu († 1228) – hrabě z Castres
 syn Simona III. z Montfortu a manžel Helvizy z Ibelinu a Briendy z Beynes
 Guy z Montfortu (* 1244) – hrabě z Noly
 syn Simona V. z Montfortu a manžel Margherity Aldobrandescy